Сто́кер может означать:

 Сто́кер — механизм автоматической подачи угля из бункера тендера в топку котла паровоза.

Персоналии 
 Уолли Стокер (род. 1942) — британский рок-гитарист, лидер-гитарист группы «The Babys».
 Стокер, Анджела (более известна под фамилией Картер; 1940—1992) — английская писательница.
 Стокер, Брэм (1847—1912) — ирландский писатель, автор романа «Дракула».
 Стокер, Джеймс (1905—1992) — американский математик и инженер.
 Стокер, Лоран (род. 1973) — французский актёр театра и кино.
 Стокер, Фрэнк (1867—1939) — ирландский теннисист и регбист, двукратный победитель Уимблдонского турнира в мужском парном разряде.

Кинематограф 
 «Порочные игры» (англ. Stoker) — драматический триллер режиссёра Пака Чхан Ука по сценарию Уэнтуорта Миллера.

См. также 
 
 Премия Брэма Стокера